Koźliki – frazione della gmina Zabłudów
 Koźliki – frazione della gmina Narew